Княгиничи — название населённых пунктов:

Украина 
 Княгиничи — село в Рогатинском районе Ивано-Франковской области.
 Княгиничи — село в Мостисском районе Львовской области.